IEM est un sigle qui peut signifier :

 impulsion électromagnétique ou impulsion électromagnétique de haute altitude ;
 interférence électromagnétique  (mais dans ce cas, il serait préférable d'utiliser le sigle anglais EMI pour éviter l'ambigüité avec le précédent) ;
 , une variante de la microscopie électronique ;
 Institut économique de Montréal ;
 Institut économique Molinari ;
 interprétation de l'état des milieux ;
 Institut d'éducation motrice ;
 Image économique du monde, un livre présentant le monde en 126 fiches pays et 24 tableaux statistiques synthétiques ;
 Intel Extreme Masters, une série de compétitions de sport électronique ;
 In-Ear Monitor.